Казансколопатинское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Казанская Лопатина.

Административное устройство 
В состав Казансколопатинского сельского поселения входят:
 хутор Казанская Лопатина,
 хутор Ереминский,
 хутор Колодезный,
 хутор Сухой Лог.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Казансколопатинское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района